Taateraat Qaqqaat bezeichnet:
 Taateraat Qaqqaat (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Taateraat Qaqqaat (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland